een vijver
een meer
Waterplas (Rosmalen) een meer in Rosmalen.